Kalv har flere betydninger:

 Kalv (dyreunge) – er bestemte pattedyrs unger.
 Kalv (geografi) – en lille ø eller sø, som er en del af et større stykke land eller vand.
 Kalv (fiskeri) – en tragt i en ruse til fiskefangst.
 Kalv Arnesson – (990–1051) en norsk vikingehøvding.
 Vandkalv – en billeart, som lever i søer og vandhuller i Danmark.